Skip steht für:
 den Kapitän einer Mannschaft beim Curling, siehe Curling #Skip
 den Rufnamen beim CB-Funk
 (1884) Skip, Asteroid des Hauptgürtels
 Skip (Einheit), ein historisches Flächenmaß
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers J J Calver Industrial Engineers

skip steht für:
 skip Ltd., ein japanischer Videospiel-Entwickler

SKIP steht für:
 SKIP – Das Kinomagazin (Österreich)
 Spezies-, Kontinuums-, Identitäts- und Potentialitätsargument für den Schutz des Lebens von Embryonen, siehe SKIP-Argumente
 Simple Key Manager for Internet Protocols
 System of Kanji Indexing by Patterns

Siehe auch:
 Skipförderung
 Skipper
 Skippy

Abkürzung